EHP steht für:

 EHP – Verlag Andreas Kohlhage, Verlag
 E.H.P., ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Essex House Press, Verlag

EHP